Лаки се може односити на:
 Лаки (град), град у јужној Бугарској
 Лаки (Виница), село у Северној Македонији
 Лаки, вулкански кратер на Исланду
 Лаки (Луизијана), је град у америчкој савезној држави Луизијана
 Лаки (Охајо), је град у америчкој савезној држави Охајо
 Лаки (Ређо ди Калабрија)
 Лаки (Вибо Валенција)